Причепа — рід риб родини Причепові (Echeneidae).
 Причепа — рід рослин родини Окружкові (Apiaceae).
 Приче́па — розмовне слово, яким називають надмірно прискіпливу, надокучливу людину. Існує зворот «причіплюватися причепою» — нахабно, невідступно переслідувати кого-небудь, набридати комусь своїми вимогами, запитаннями.
 Приче́па (також «притула») — на Полтавщині і Чернігівщині — дерев'яна легка (пізніше могла бути засклена) прибудова під поздовжнім спуском даху, що поєднується з ґанком.
 «Причепа» — повість І. С. Нечуя-Левицького (1869).

Примітки